Двойная перекопка или двойное копание (Double digging)- это приём глубокого рыхления (около 60 сантиметров или на высоту двух лопат) почвы в биоинтенсивном земледелии для улучшения аэрации, дренажа и увеличения верхнего плодородного слоя в садах и прочих сельхозугодьях. Иногда однократно используется в новых садах или перепланировке сада, чтобы получить глубокий плодородный слой для корней деревьев. На бедных или тяжёлых почвах используют раз в 3-5 лет.

Двойная перекопка использовалась 3000 лет назад в Китае, а также в других странах (Греция, Франция).

Суть приёма в следующем: размечают грядку, 30 сантиметров с начала грядки выкапывают лопатой и отвозят на садовой тележке в конец, становятся на дно выкопанной глубиной около 30 сантиметров траншеи и вилами рыхлят ещё на 30 сантиметров, на дно траншеи обычно вносят органические(компост 2-3 сантиметра), навоз) или минеральные удобрения, затем копают вторую траншею лопатой перенося землю в первую траншею, снова рыхля второй слой вилами. Получается, что верхние 30 сантиметров почвы перекапывается, а второй только рыхлится. Чтобы не уплотнять почву при копании на верхний слой земли кладут фанеру или доски, которые более равномерно распределяют вес человека по земле. Иногда перекапывают не каждый год на глубину около 60 см(особенно, когда огородные грядки на постоянном месте), а используют вилы с двумя ручками для глубокой перекопки, у которых зубья длинной до 45 см(грелинетт или U-образные вилы). Иногда компост также добавляют до начала копания грядки и на верхний слой. За счёт глубокого плодородного слоя на одной и той же почве удаётся размещать большее количество растений за счёт уплотнения посадки.

Ссылки 
Краткое руководство земледельца по устойчивому биоинтенсивному мини-земледелиюСадоводство
Агрономия
Приемы обработки почвы